Pejić ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksa Pejić (* 1999), serbischer Fußballspieler
 Andreja Pejić (* 1991), australisches Model
 Marko Pejić (* 1995), kroatischer Fußballspieler
 Pavo Pejić (* 1984), deutschsprachiger Schriftsteller
 Pero Pejić (* 1982), kroatischer Fußballspieler